Stabilizator – układ elektroniczny stosowany do stabilizacji parametrów sygnałów.
 Stabilizator poprzeczny – element zawieszenia pojazdu jezdnego zapobiegający jego przechyłom.
 Stabilizator podłoża – maszyna do robót drogowych.
 Stabilizator – element konstrukcji statku redukujący jego przechyły.
 Stabilizator (zwany też buforem lub płynem buforującym) – płyn stosowany w zespole wodnym maszyn offsetowych w celu utrzymania kwasowości i twardości wody na odpowiednim poziomie, optymalnym dla druku offsetowego.
 Stabilizator – substancja umożliwiająca utrzymanie właściwości fizyczno-chemicznych środków spożywczych.
 Stabilizator – mieszaniny związków chemicznych, zapobiegające krzepnięciu krwi,
 Stabilizator – grupa izotropii, podgrupa grupy działającej na zbiorze.